Aeropuerto de San Carlos es el nombre de dos aeropuertos:

 Aeropuerto de San Carlos (California), en la localidad de San Carlos, California.
 Aeropuerto de San Carlos (Nicaragua), en la localidad de San Carlos, Nicaragua.
 Aeropuerto de San Carlos (Venezuela), en la localidad de San Carlos, Venezuela.